Константин Геннадьевич Нижегородов () — российский футболист, защитник клуба «Рубин».

Биография 
Отец — футболист Геннадий Нижегородов, мать — сестра жены Ильи Цымбаларя. Родился в Москве, далее жил в Одессе. Выступал в детско-юношеском чемпионате Украины в составе «Черноморца». В 2018 году был на просмотре в немецком «Байере» Леверкузен. Для переезда в Германию подал документы на получение румынского паспорта, откуда родом бабушка. В процессе оформления документов получил приглашение от «Шальке 04» Гельзенкирхен, куда и перешёл. Через год оказался в «Ганзе» Росток. Зимой 2020/21 чемпионат был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Нижегородов отправился на сборы с московским ЦСКА, но не смог подписать контракт из-за проблем с документами. В июне 2021 года перешёл в казанский «Рубин». Главный тренер команды Леонид Слуцкий ранее тренировал нидерландский «Витесс» в то время, когда там на просмотре был Нижегородов. В официальном матче дебютировал 13 сентября, в домашнем матче чемпионата России против «Урала» (4:0) вышел на 78-й минуте.

27 ноября 2022 года в матче против нижнекамского «Нефтехимика» забил первый гол за «Рубин».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Рубин»